Big Finish steht für:

 Big Finish Productions, britisches Hörspielunternehmen
 Big Finish Games, US-amerikanisches Spieleunternehmen